Rajon Lochwyzja (ukrainisch /; russisch /) war ein Rajon in der zentralukrainischen Oblast Poltawa.

Geographie 
Der Rajon lag im Nordwesten der Oblast Poltawa. Er grenzte im Norden an den Rajon Romny (in der Oblast Sumy), im Nordosten auf einem kurzen Stück an den Rajon Lypowa Dolyna (Oblast Sumy), im Osten an den Rajon Hadjatsch, im Südosten an den Rajon Myrhorod, im Süden an den Rajon Lubny, im Südwesten an den Rajon Tschornuchy sowie im Nordwesten an den Rajon Warwa (in der Oblast Tschernihiw).

Das ehemalige Rajonsgebiet liegt auf der aus Löss aufgebauten Poltawaebene (als Teil des Dneprtieflandes) und wird von den Flüssen Sula, Lochwyzja (Лохвиця), Bodakwa (Бодаква) und Artopolot (Артополот) durchflossen, dabei ergeben sich Höhenlagen zwischen 120 und 180 Metern.

Geschichte 
Der Rajon Lochwyzja wurde 1971 als Teil der Ukrainischen SSR in der Sowjetunion eingerichtet, 1991 wurde er ein Teil der heutigen Ukraine.

Am 23. Dezember 2005 wurde das Dorf Mykolajiwka (Миколаївка) aufgelöst, am 27. März 2009 folgte das Dorf Sabodakwa (Забодаква).

Am 17. Juli 2020 kam es im Zuge einer großen Rajonsreform zum Anschluss des Rajonsgebietes an den Rajon Myrhorod (östlicher Teil) und Rajon Lubny (westlicher Teil).

Administrative Gliederung 
Auf kommunaler Ebene war der Rajon in zwei Stadtratsgemeinden und 19 Landratsgemeinden unterteilt, denen jeweils einzelne Ortschaften untergeordnet waren.

Zum Verwaltungsgebiet gehörten:
 2 Städte
 79 Dörfer

Städte

Dörfer

Weblinks 

 Informationen zum Rajon (ukrainisch)

Einzelnachweise 

Lochwyzja
Rajon Myrhorod
Rajon Lubny
Aufgelöst 2020